Eltűntnek nyilvánítva (1982), Costa-Gavras filmje
 Eltűntnek nyilvánítva (1989) Csurgay Judit dokumentumfilmje
 Eltűntnek nyilvánítva (2003–2006), amerikai–kanadai televíziós sorozat